Джеффри Халперн (; , Потомак, Мэриленд, США) — американский хоккеист и тренер, центральный нападающий. В качестве ассистента главного тренера двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021)

Достижения 
 Чемпион NCAA (1998)
 Бронзовый призёр Чемпионата мира (2004)

Статистика

Клубная

Международная

Ссылки 
 

Выпускники Школы Святого Павла (Нью-Гэмпшир)
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Клотен»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные центральные нападающие
Обладатели Кубка Стэнли